Allan Williams peut désigner :

  (1930-2016), homme d'affaires et promoteur britannique ;
  (1922-2011), homme politique canadien, de Colombie-Britannique.

Voir aussi